Христианство в Армении — крупнейшая религия в стране.

По данным исследовательского центра Pew Research Center в 2010 году в Армении проживало 3,04 млн христиан, которые составляли 98,5 % населения этой страны. Энциклопедия «Религии мира» Дж. Г. Мелтона оценивает долю христиан в 2010 году в 85,4 % (2,55 млн верующих).

В 2000 году в Армении действовало 797 христианских церквей и мест богослужения, принадлежащих 20 различным христианским деноминациям.

Древневосточные церкви в Армении 

Крупнейший христианской церковью в стране является Армянская апостольская церковь.

Православные церкви

Католицизм

Протестантизм

Региональная специфика 

Армения является единственной преимущественно христианской страной большая часть границ которой отделяют ее от стран с преимущественно мусульманским населением.

Примечания

См. также 

 Религия в Армении
 Христианство по странам